|}

Gelöschte Baudenkmäler 

|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Wachtendonk

Weblinks 

Wachtendonk
!